Подре́зково:
 Подрезково — микрорайон, входящий в состав города (городского округа) Химки.
 «Подрезково» — железнодорожная платформа на главном ходу Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, на участке Москва — Тверь
 Подрезково — ранее рабочий посёлок в Подмосковье, в Химкинском районе, позже ставший посёлком городского типа Новоподрезково (разделён между Москвой и Подмосковьем).